

Населені пункти та їхні частини

 Кобилиці — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Кобилиці — село в гміні Цисек Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Кобилиці — частина села Попелюв у гміні Попелюв Опольського повіту Опольського воєводства

Примітки